Lala Wane – cestista senegalese
 Souleymane Wane – ex cestista senegalese
 Taylor Wane – attrice pornografica e regista britannica